Detta är en lista över samtliga 96 finländska flygaräss under andra världskriget, längre ner sorteras de även efter den flygtyp de flög när de vann sina segrar.

Tabell över samtliga finländska flygaräss

Fokker D.XXI
Nedan listas alla finländska äss som vunnit segrar med flygplanet Fokker D.XXI

Gloster Gladiator
Nedan listas alla finländska äss som vunnit segrar med flygplanet Gloster Gladiator.

Fiat G.50
Nedan listas alla finländska äss som vunnit segrar med flygplanet Fiat G.50

Morane-Saulnier MS 406
Nedan listas alla finländska äss som vunnit segrar med flygplanet Morane-Saulnier MS.406

Brewster Buffalo
Nedan listas alla finländska äss som vunnit segrar med flygplanet Brewster Buffalo

Curtiss Hawk 75
Nedan listas alla finländska äss som vunnit segrar med flygplanet Curtiss Hawk 75

Messerschmitt Bf 109
Nedan listas alla finländska äss som vunnit segrar med flygplanet Messerschmitt Bf 109

Finländska militärer
Listor med anknytning till andra världskriget
Listor med anknytning till Finland
Listor över personer